Salvatierra peut signifier :

Patronyme 
 Adriana Salvatierra (1989-), femme politique bolivienne.
 Mariano Salvatierra (1752-début du ), sculpteur espagnol
 Valeriano Salvatierra (1789-1836), sculpteur espagnol, fils de Mariano

Toponymes 

 Espagne
 Salvatierra de Esca est une commune d'Espagne dans la communauté autonome d'Aragon, province de Saragosse ;
 Salvatierra-Agurain est une commune d'Alava, dans la communauté autonome du Pays basque ;
 Salvatierra de Santiago est une commune dans la province de Cáceres, communauté autonome d'Estrémadure ;
 Salvatierra de los Barros est une commune dans la province de Badajoz, communauté autonome d'Estrémadure ;
 Salvatierra de Miño est une commune de Galice appartenant à la comarque O Condado de la province de Pontevedra.

 France
 La résidence Salvatierra est un immeuble collectif passif et bioclimatique situé à Beauregard, au nord-ouest de Rennes.

 Mexique
 Salvatierra est une municipalité de Guanajuato.